Claude Dubar (1945-2015), sociologue français ;
 Édouard Dubar (1826-1878), évêque français, missionnaire en Chine ;
 Joseph Dubar (1899-1960), résistant français.
 Paul Dubar (mort en 1996), auteur de bande dessinée français.

Homonymie
Homonymie de patronyme